Didier Masseau (1942-), un professeur français ;
 Pierre Fix-Masseau (1905-1994), un affichiste et graphiste français ;
 Pierre-Félix Fix-Masseau, pseudonyme de Pierre Félix Masseau (1869-1937), un sculpteur français.